Kale Berg, een heuvel bij Lochem in de Nederlandse provincie Gelderland.
Kalenberg (Drenthe), een buurtschap aan de gelijknamige weg in de gemeente Hoogeveen in de Nederlandse provincie Drenthe.
Kalenberg (Duitsland), een plaats in de gemeente Mechernich in Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Kalenberg (Overijssel), een dorpje in de gemeente Steenwijkerland in Nederlandse provincie Overijssel.